Cette page contient les pages d'homonymie de Aquin, d'Aquin et Daquin.

Forme Aquin et d'Aquin

Personnalité identifié par ce nom 
 Aquin, ou Akim, général mythique qui aurait conduit les armées arabes à la bataille de Poitiers, selon le Roman d'Aiquin

Patronyme 

famille
 famille d'Aquin, francisation de famille d'Aquino, importante maison du royaume de Naples, qui fut très puissante au Moyen Age

personnalités
 Antoine d'Aquin, médecin français ;
 Emmanuel Aquin, romancier, scénariste, éditeur, graphiste et illustrateur québécois ;
 François Aquin, politicien québécois ;
 Hubert Aquin, écrivain québécois ;
 Louis-Claude d'Aquin, organiste français ;
 Louis-Henri d'Aquin, médecin français ;
 Philippe d'Aquin (né Mardochée Cresque), hébraïste français ;
 Thomas d'Aquin (1225-1274), théologien de l'Église catholique.

Toponyme 
 Aquin, commune d'Haïti
 Église Saint-Thomas-d'Aquin, située dans le  de Paris
 Église Saint-Thomas-d'Aquin, située à Berlin, dans le quartier de Charlottenbourg
 Église Saint-Thomas-d'Aquin, située dans la ville de Québec
 Lycée Saint-Thomas-d'Aquin, lycée privé sous contrat d'association avec l'État, d'enseignement général français situé à Paris
 Université pontificale Saint-Thomas-d’Aquin, institut universitaire d'études ecclésiastiques dirigé par les dominicains

Forme Daquin 

 Clément Daquin, connu sous le nom de scène ALB, musicien électro-pop français ;
 Laurine Daquin (1991-), une joueuse de handball française ;
 Louis-Claude Daquin, compositeur français du  ;
 Louis Daquin, réalisateur français ;
 Antoine Daquin (ou Antoine d'Aquin), médecin français du  ;
 Dominique Daquin, joueur français de volley-ball.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de monument
Homonymie de patronyme